Лу Симинович ( — Луис Симинович,  — Луи Симинович; 15 мая 1920, Монреаль, Канада — 6 апреля 2021) — канадский молекулярный биолог, генетик.

Биография 
Родился 15 мая 1920 в Монреале в семье выходцев из России.

Получил образование в Университете Макгилла в Монреале (M.Sc. в химии в 1941 и Ph.D. в химии в 1944).

Изучал генетику мышечных дистрофий и муковисцидоза. Один из организаторов программы изучения генетики рака в Онтарио.

Затем стажировался в Институте Пастера в Париже под руководством будущих нобелевских лауреатов Андре Львова и Жака Моно, с 1953 года — в Медицинской исследовательской лаборатории Коннота () в Торонто, а с 1956 по 1985 год работал в Университете Торонто.

Совместно с Андре Львовым и Нильсом Кьелгаардом открыл индуктивное действие ультрафиолетового излучения на выделение бактериофага и роль последнего в гибели клетки, что привело к использованию лизогении в молекулярном анализе.

Принял участие в организации Отделения генетики в детском госпитале  в Торонто, заняв позицию главного генетика, и работал там с 1970 по 1985 год. С 1983 по 1994 занимал должность директора исследований в Исследовательском институте Луненфельда в госпитале Маунт Сайнай в том же городе.

В 1978 году получил почетную степень D.Sc. двух канадских университетов: Мемориального университета Ньюфаундленда и Университета Макмастера.

Соавтор полутора сотен научных публикаций (в том числе, со своим двоюродным дядей, нобелевским лауреатом Андре Львовым и с Жаком Моно).

Семья 
 Жена — Элинор Симинович (Elinore Siminovitch, 1923—1995), канадский драматург.
 Дочь — Кэтрин Симинович (Katherine A. Siminovitch) — молекулярный биолог, заведующая лабораторией и отделением медицинских геномных исследований в научно-исследовательском институте больницы Маунт Сайнай в Торонто.

Награды, премии, другие отличия 
 1941 — Anne Molson Prize в области химии
 1965 — член Королевского общества Канады
 1967 — Centennial Medal, Canada
 1977 — Queen Elizabeth II Jubilee Silver Medal
 1978 — 
 1980 — Офицер Ордена Канады
 1980 — член Лондонского королевского общества
 1981 — 
 1981 — Izaac Walton Killam Memorial Prize
 1988 — Компаньон Ордена Канады
 1997 — введён в 
 1999 — иностранный член Национальной академии наук США
 Почетный доктор нескольких канадских университетов.

Память 
Именем Лу Симиновича и его жены названа присуждаемая с 2001 года канадская театральная премия (), с премиальным фондом в 100000 долларов.

Примечания

Литература 
 Профиль Лу Симиновича на сайте www.science.ca
 Canada Science and Technology Museum

Молекулярные биологи
Генетики Канады
Выпускники Университета Макгилла
Члены Канадского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Столетние долгожители Канады
Награждённые медалью Флавелла
Почётные доктора Университета Макмастера
Почётные доктора Мемориального университета Ньюфаундленда
Почётные доктора Оттавского университета